Il grande sonno  (The Big Sleep) – romanzo del 1939
Il grande sonno (The Big Sleep) – film del 1946 diretto da Howard Hawks
Il grande sonno (The Big Snooze) – cortometraggio del 1946 diretto da Robert Clampett